Тарао-нага (Tarao, Taraotrong, Tarau) — неклассифицированный тибето-бирманский язык, на котором говорит народ тарао-нага в деревне Синакейтей округа Укхруль и в деревнях Кхурингмуль-Лайминей, Лейшокчинг, Хейкакпокпи на территории Палель округа Чандель провинции Манипур в Индии. Более пожилые люди могут читать на языке мейтей на бенгальском письме, а более молодые на латинице.

Тарао-нага также похож на язык чоте-нага (ясность 70 %), на 60 % на соседние языки, на 43 %-46 % на чоте-нага.

Фонология

Гласные

Согласные

Примечания

Ссылки 
 Тарао-нага на Ethnologue

Языки Индии
Тибето-бирманские языки
Неклассифицированные языки